Il suo nome di battesimo è riportato nelle Cronache georgiane, e il suo cognome si basa su una teoria che la identifica come figlia di Basilio di Trebisonda. Se fosse vero, l'identità della madre sarebbe incerta. Basilio era bigamo, sposato contemporaneamente con Irene Paleologa e Irene di Trebisonda.

Helena morì nel 1366, vittima di una pestilenza che si era diffusa in Georgia negli anni 1350 e 1360 (forse una recidiva della peste nera).

Un anno dopo la sua morte, il marito sposò Anna di Trebisonda.

Secondo le Cronache georgiane, a Elena sopravvissero due figli:

 Giorgio VII di Georgia
 Davide, la cui vita è sconosciuta.

Note 

Elena Mega Comnena
Elena Mega Comnena